Artémas ou Artemas est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Artémas est un prénom masculin désuet, d'origine grecque.

Artémas ou Artemas peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
 Artémas de Lystre (), un des soixante-douze disciples du Christ, évêque de Lystre, compagnon de saint Jésus (ou Justus ?) et saint Terence ; célébré le 21 juin en Occident et le 30 octobre en Orient. 
 Artémas de Pouzzoles († 304), écolier de Pouzzoles en Campanie, martyr, aurait été tué par ses camarades païens ; célébré localement le 25 janvier.

Références